Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mathieu Montcourt che ha battuto in finale Flavio Cipolla 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Hernych (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Éric Prodon (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (finale)

 Boris Pašanski (semifinali)
 Assente
 Mathieu Montcourt (Campione)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2008